Meggen ist der Name von:

 Meggen (Lennestadt), Stadtteil von Lennestadt, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Meggen LU, politische Gemeinde im Kanton Luzern, Schweiz
 Meggen, Ortschaft in der Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland